Sea Wolf (Seawolf) steht für:

 Sea Wolf (Band), amerikanische Band
 Sea Wolf (Rakete), britische Lenkrakete
 Sea Wolf (Torpedobomber), ein amerikanischer Torpedobomber aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs
 Sea Wolf, Originaltitel von Der Seewolf (2009), deutsch-US-amerikanischer zweiteiliger Fernsehfilm von Mike Barker

The Sea Wolf ist der Originaltitel folgender Filme:

 Der Seewolf (1941), US-amerikanischer Film von Michael Curtiz
 Der Seewolf (1993), US-amerikanischer Film von Michael Anderson
 The Sea Wolf (2000), US-amerikanischer Film mit Gerit Kling

Seawolf steht für:
 Seawolf-Klasse, U-Bootklasse 
 USS Seawolf, U-Boot 
 HMS Seawolf, U-Boot
 Unter Beschuss – U.S.S. Seawolf, Thriller von Patrick Robinson

Siehe auch:
 Seewolf (Begriffsklärung)